Ри́нне (, ) — финская и эстонская фамилия. Известные носители:

 Ринне, Антти (род. 1962) — финский политик, председатель Социал-демократической партии Финляндии.
 Ринне, Артур (1910—1984) — эстонский оперный и эстрадный певец.
 Иоанн (Ринне) (в миру Йоханнес Ринне; 1923—2010) — финский православный священнослужитель, епископ Константинопольской православной церкви.
 Ринне, Паули Унович (1934—2021) — актёр и режиссёр, заслуженный артист РСФСР (1970).
 Ринне, Пауль (1889—1946) — эстонский шахматист.
 Ринне, Пекка (род. 1982) — финский профессиональный хоккеист.
 Ринне, Эва (род. 1967) — советская и эстонская биатлонистка.